Гримальди (Grimaldi) — фамилия.

Фамилия 
 Гримальди — правящая династия в княжестве Монако.
 Гримальди, Августин (1482—1532) — регент Монако из династии Гримальди, епископ Грасский, епископ Мальорки.
 Гримальди, Адриано (род. 1991) — немецкий футболист.
 Гримальди, Алессандро (1621—1683) — дож Генуэзской республики.
 Гримальди, Альберто (1925—2021) — итальянский кинопродюсер.
 Гримальди, Джамбаттиста (1673—1757) — дож Генуэзской республики.
 Гримальди, Джованни Джакомо (1705—1777) — дож Генуэзской республики.
 Гримальди, Джованни Франческо (1606—1680) — итальянский живописец и архитектор.
 Гримальди, Джозеф (1778—1837) — английский актёр-клоун.
 Гримальди, Дэвид (род. 1957) — британский палеонтолог.
 Гримальди, Дэн (род. 1952) — американский актёр кино и телевидения.
 Гримальди, Ева (род. 1961) — итальянская актриса.
 Гримальди, Кристофоро Россо (1480—1563) — дож Генуэзской республики.
 Гримальди, Лука (1675—1750) — дож Генуэзской республики.
 Гримальди, Лука де Кастро (1545—1611) — дож Генуэзской республики.
 Гримальди, Никола (1768—1845) — итальянский куриальный кардинал.
 Гримальди, Никола (1645—1717) — итальянский куриальный кардинал.
 Гримальди, Пьерфранко (1715—1791) — дож Генуэзской республики.
 Гримальди, Рокко (род. 1993) — американский хоккеист, нападающий.
 Гримальди, Франческо (ум. 1309) — родоначальник княжеской династии Монако.
 Гримальди, Франческо Мария (1618—63) — итальянский физик и астроном.

Топонимы 
 Гримальди — коммуна в провинции Козенца в Италии.
 Гримальди — ударный кратер на видимой стороне Луны.

Археология 
 Культура Гримальди — археологическая культура верхнего палеолита, названная по гротам Гримальди около франко-итальянской границы близ Ментона.